Леошти има више значења:

 Леошти (Падурени), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Леошти (Татарани), насеље у округу Васлуј у Румунији